Tenisový turnaj ATP China Open 2012 se konal ve dnech 1. až 7. října v Pekingu, hlavním městě Čínské lidové republiky. Mužská část se poprvé odehrála společně se ženskou polovinou v Zeleném olympijském tenisovém centru, v němž se nacházejí otevřené dvorce s tvrdým povrchem. Turnaj se řadil do kategorie ATP World Tour 500 series. Odměny činily 2 100 000 dolarů.

Obhájcem titulu byl český tenista Tomáš Berdych, který v daném týdnu zvolil start na japonském turnaji Rakuten Japan Open Tennis Championships, kde vypadl ve čtvrtfinále.

Vítězem soutěže dvouhry se stal druhý hráč světa a nasazená jednička Novak Djoković ze Srbska, když ve finále porazil francouzskou turnajovou trojku Jo-Wilfrieda Tsongu po dvousetovém průběhu utkání 7–6(7–4) a 6–2. Při své třetí účasti na China Openu získal třetí titul v řadě a navýšil tak poměr singlových výher a proher na 14–0. V předchozím ročníku 2011 nestartoval pro zranění. Soutěž čtyřhry vyhrál první nasazený pár amerických dvojčat Boba a Mika Bryanových po finálové výhře nad argentinsko-uzbeckou dvojicí Carlos Berlocq a  Denis Istomin poměrem 6–3 a 6–2.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
  'Novak Djoković (vítěz)
  David Ferrer (1. kolo, odstoupil)
  Jo-Wilfried Tsonga (finále)
  Marin Čilić (1. kolo)
  Richard Gasquet (2. kolo)
  Alexandr Dolgopolov (2. kolo)
  Tommy Haas (1. kolo)
  Fernando Verdasco (1. kolo)

Jiné formy účasti v turnaji 
Následující hráči získali divokou kartu do hlavní soutěže dvouhry:
  Marius Copil
  Wu Ti
  Ce Čang

Následující hráči si zajistili účast v hlavní soutěži z kvalifikace:
  Brian Baker
  Michael Berrer
  Alex Bogomolov
  Matthew Ebden

Odhlášení 
z dvouhry
  Santiago Giraldo
  Marcel Granollers
  John Isner
  Rafael Nadal)
ze čtyřhry
  Julien Benneteau
  Marin Čilić

Skrečování 
z dvouhry
  Julien Benneteau
  Nikolaj Davyděnko
  David Ferrer
  Feliciano López

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

| RD1-seed01=7
| RD1-team01= T Haas
| RD1-score01-1=4
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=2
| RD1-seed02=
| RD1-team02= M Južnyj
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3=6

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= B Baker
| RD1-score03-1=7
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3=1
| RD1-seed04=
| RD1-team04= K Anderson
| RD1-score04-1=5
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=6

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= N Davyděnko
| RD1-score05-1=7
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= A Bogomolov, Jr.
| RD1-score06-1=5
| RD1-score06-2=1
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= D Istomin
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=1
| RD1-score07-3=63
| RD1-seed08=3
| RD1-team08= J-W Tsonga
| RD1-score08-1=4
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=77

| RD1-seed09=8
| RD1-team09= F Verdasco
| RD1-score09-1=7
| RD1-score09-2=3
| RD1-score09-3=4
| RD1-seed10=
| RD1-team10= S Querrey
| RD1-score10-1=5
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=6

| RD1-seed11=
| RD1-team11= J Benneteau
| RD1-score11-1=1
| RD1-score11-2=0r
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= A Seppi
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=2
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= R Harrison
| RD1-score13-1=63
| RD1-score13-2=7
| RD1-score13-3=2
| RD1-seed14=
| RD1-team14= F López
| RD1-score14-1=77
| RD1-score14-2=5
| RD1-score14-3=6

| RD1-seed15=
| RD1-team15= J-sun Lu
| RD1-score15-1=5
| RD1-score15-2=
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= D Ferrer
| RD1-score16-1=4r
| RD1-score16-2=
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01= 
| RD2-team01= M Južnyj
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= K Anderson
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= N Davyděnko
| RD2-score03-1=
| RD2-score03-2=
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=3
| RD2-team04= J-W Tsonga
| RD2-score04-1=w/o
| RD2-score04-2=
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05= 
| RD2-team05= S Querrey
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= A Seppi
| RD2-score06-1=1
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= F López
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=79
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=
| RD2-team08= J-sun Lu
| RD2-score08-1=3
| RD2-score08-2=67
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01= 
| RD3-team01= M Južnyj
| RD3-score01-1=3
| RD3-score01-2=2
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=3
| RD3-team02= J-W Tsonga
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03= 
| RD3-team03= S Querrey
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=4
| RD3-score03-3=4
| RD3-seed04=
| RD3-team04= F López
| RD3-score04-1=4
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=6

| RD4-seed01=3
| RD4-team01= J-W Tsonga
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=4
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=
| RD4-team02= F López
| RD4-score02-1=1
| RD4-score02-2=1r
| RD4-score02-3=
}}

 Čtyřhra 
 Nasazené páry 
  Bob Bryan /  Mike Bryan (vítězové)
  Max Mirnyj /  Daniel Nestor (1. kolo)
  Robert Lindstedt /  Horia Tecău (čtvrtfinále)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski ''(1. kolo)

Pavouk

Reference 

 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

ATP World Tour 2012
China Open (tenis)
Tenis v Číně v roce 2012